Ophiorrhabda är ett släkte av fjärilar. Ophiorrhabda ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Ophiorrhabda